27 de Febrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 27 de Febrero, Tabasco, Cárdenas, 
 27 de Febrero, Oaxaca, Loma Bonita, 

Robotskapade Mexikoförgreningar